Johann von Brabant ist der Name folgender Personen:

 Johann I. (Brabant) (1252/53–1294), Herzog von Brabant und Limburg
 Johann II. (Brabant) (1275–1312), Herzog von Brabant und Limburg
 Johann III. (Brabant) (1300–1355), Herzog von Brabant und Limburg
 Johann IV. (Brabant) (1403–1427), Herzog von Brabant, Lothier und Limburg sowie Graf von Hennegau, Holland und Zeeland